О́стров — город (с 1341) в Псковской области, административный центр Островского района. Составляет муниципальное образование Остров в статусе городского поселения (в границах города). Также является административным центром сельских поселений Бережанской и Островской волостей. Бывший уездный город Псковской губернии.

Население —  чел. ().

География 
Город расположен на обоих берегах реки Великой (впадающей в Псковское озеро), в 43 км к югу от Пскова.

История 
 Средние века
Точная дата основания Острова неизвестна. Предполагается, что он существовал уже в XIII веке. Первое летописное упоминание об Острове относится к 1341 году, когда на помощь псковичам, которые вели бой с ливонцами, «приспели островитяне с посадником своим Василием Онисимовичем». То, что летописная история города начинается с военных событий, не случайно: Островская крепость была важным пограничным форпостом на юге Псковской республики.

По предположению исследователей, крепость первоначально была деревянной и к середине XIV века уже не могла сдерживать усиливающийся натиск Ливонского ордена. Тогда псковичи приняли энергичные меры по укреплению Острова. На островке, образуемом рекой Великой и протокой Слобожихой, была построена каменная крепость, являющаяся крупнейшим по тому времени военно-оборонительным сооружением Древней Руси. Оборонную мощь усиливали пять башен и захаб. С суровым обликом крепости гармонировал построенный в ней в 1542 году каменный храм Святого Николая.

Занимая пограничное положение, Остров неоднократно первым встречал нападение воинственных соседей. В 1348 и 1406 годах островичи остановили ливонских захватчиков. Крупную победу защитники крепости одержали в 1426 году. В течение всего XV века враги посягали на Остров.

Лишь в 1501 году, в ходе Русско-литовской войны (1500—1503) после упорного штурма, войска Ливонского ордена под предводительством Вальтера фон Плеттенберга 7 сентября захватили крепость и разорили город Остров. Во время штурма они пустили в ход огненные стрелы и подвергли крепость ожесточенному обстрелу из орудий. Но скоро Остров был очищен от захватчиков.

Славную страницу вписала крепость в военную историю в период Ливонской войны. В августе 1581 года польский король Стефан Баторий двинул стотысячную армию на Псков; на пути был Остров. Начался ожесточенный трёхдневный штурм. Несмотря на превосходство в военной силе и технике, враг не смог сломить сопротивление защитников крепости. Лишь личное вмешательство короля привело к победе поляков; в результате город и крепость лежали в руинах. Под властью врага город находился до марта 1582 года, когда Остров был возвращен России по Ям-Запольскому миру.

 Новое время
После разорения города Стефаном Баторием Остров запустел. XVII век не принес заметных перемен. Остров оставался заштатным военным городом. В начале XVIII века, после успешного завершения Северной войны, Остров потерял своё прежнее оборонное значение. С 1719 года он стал уездным городом Псковской провинции, а с 1777 года — Псковской губернии. 15 декабря 1778 года Екатериной II был утвержден план города Острова, а указом от 28 мая 1781 года городу присвоен герб.

В экономическом развитии Острова значительную роль сыграли купцы, особенно торговавшие льном, а также щетинный и кожевенный промыслы. Развитие льняной торговли в немалой степени способствовало оживлению города, его росту. Горожане создали комитет по надзору за строительством, который требовал, чтобы все вновь возводимые строения были прочными и украшали город.
 26 января 1860 года открыто движение поездов на участке Псков — Остров (56 вёрст) Петербурго-Варшавской ж. д., 8 ноября 1860 года — участок Остров — Динабург (протяженностью в 191 версту).

 После революции
 23 февраля 1918 года Остров был захвачен германскими войсками.

 Великая Отечественная война
 4-7 июля 1941 года — бои за город.
 17 июля 1944 года — южнее Острова прорвана линия «Пантера». Город освобождён войсками 3-го Прибалтийского фронта 21 июля 1944 г.

Население

Связанные с городом события 

В городе, а также рядом с ним, расположено несколько военных частей. Одна из них была местом базирования ракет Р-12, уничтоженных согласно Договору 1987 года между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в приложении к Договору упоминается и Остров.

Учебный центр Ракетных войск стратегического назначения (город Остров-3) вплоть до 1991 года был местом военных сборов студентов МФТИ, МАИ, КуАИ, КАИ, что получило отражение и в их студенческом фольклоре.

В 7 км от города расположен гарнизон Веретье (Остров-5) — военный аэродром в Псковской области.

В 2013 году гарнизон Веретье был воссоздан в виде вертолётной базы.

Городской транспорт

Достопримечательности

Архитектура. Градостроительство 
В конце XVIII и особенно в XIX веке город стал быстро застраиваться современными каменными домами жилого и общественного назначения. Были возведены Троицкий собор и Покровская церковь, на центральной площади выросли каменные торговые ряды. В 1853 году был открыт висячий цепной мост, построенный по проекту инженера М. Я. Краснопольского. На торжественном открытии присутствовал царь Николай I.О большинстве старых островских зданий приходится говорить, употребляя прошедшее время. Островская крепость начала разрушаться ещё в XVII веке, последняя война стерла её с лица земли. Пожалуй, самым красивым домом в городе был дом-усадьба помещиков Валуевых-Неклюдовых. Из старых зданий сохранились: земская управа, женская Александровская гимназия, ремесленное училище, ямская станция, лютеранская кирха. В реконструированном виде дошли до нас купеческие дома Семена Овечкина Коробовского, Калашникова, Антонова.

Районы города 

Город делится на 5 районов: Остров-1, Остров-2, Остров-3, Остров-4, Остров-5.

Остров-1 (центр), являет собой центральную часть города, где находится площадь К. Назаровой, парк Победы, Цепные мосты и детский парк.

Остров-2 — район состоящий преимущественно из пятиэтажных домов, разных годов постройки.

Остров-3 — район состоящий преимущественно из пятиэтажных домов, разных годов постройки.

Остров-4 (микрорайон Строитель), район находящийся на юго-западе города, состоит из пятиэтажных домов и включает в себя Абразивный завод.

Остров-5  находится в паре километров от границы города в южном направлении по трассе E-95.

Также существуют неофициальные названия крупных частей города: микрорайоны «Меркурьева», «Пригородная», «Сом», «Коттеджи», «Автоколонна», «Царское Село».

Храмы 
 Церковь Николая Чудотворца (1542) в крепости на острове. Придел Преображения Господня. Действующая (с 1962 года). Настоятель — Протоиерей Георгий (Лапин).
 Часовня Воскресения Христова на городском кладбище (2006-2007 года)
 Собор Троицы Живоначальной (вторая половина 1780-х). Храм, на строительство которого императрица Екатерина II, посетив город, пожертвовала шесть тысяч рублей, возведён на месте деревянного Воздвиженского храма, уничтоженного в XVI веке при вторжении Стефана Батория. В мае 1993 года колокольня собора была украшена дорогими башенными часами от часовщиков «Винтер». Действующий (возвращен верующим в 1990 году). Настоятель — иерей Роман Павлов).
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (не позже 1793 годов) Действует.
 Церковь Жен Мироносиц на кладбище (1819).Настоятель отец Андрей (Черепенников).
 Церковь Бориса и Глеба (2004)
 Спасо-Казанский Симанский монастырь. Церковь Иоанна Кронштадтского (деревянная). Церковь Спаса Нерукотворного Образа (воссоздана в 2007—2009 годах).
 Лютеранская кирха Св. Иоанна, построена в 1905 г. В советское время перестроена. До недавнего времени здесь размещалась налоговая инспекция. Сейчас — Следственный комитет.

Памятники 

 Памятник Клавдии Назаровой (открыт 19 мая 1963 года; скульптор Страхов Н. А., архитектор Бубновский В. А.) на площади Клавы Назаровой. Памятник искусства местного значения.
 Памятник экипажу самолёта Ту-16СПС (самолет потерпел катастрофу в Баренцевом море 13.07.88)
 Братское захоронение (реконструкция 1971; архитектор В. И. Помохаев, скульптор В. Н. Яковлев, лепщик А. М. Чезлов, мраморщик Н. С. Болотский).
 Памятник Павлику Морозову.

Культура 
 ГБУК «Военно-исторический музей заповедник Псковской области» (открыт в 1965 году; в 2001 переехал в новое помещение на ул. К. Либкнехта, 7а).

Спорт 
В нескольких километрах от Острова, на берегу озера Гороховое, располагается лыжный и биатлонный центр «Юность», являющийся в настоящее время основным местом подготовки ведущих лыжников и биатлонистов России на территории страны в летнее время.

Известные люди, связанные с городом 
В Острове родились:
 Котлинский, Владимир Карпович (1894—1915) — подпоручик Русской императорской армии, 6 августа 1915 года возглавил «Атаку мертвецов». Посмертно представлен к ордену Святого Георгия 4-й степени.
 Васильев, Павел Фёдорович (1906—1945) — советский военный деятель, Полковник. Герой Советского Союза.
 Гвоздев, Евгений Васильевич (1918—2012) — советский и казахстанский учёный-паразитолог.
 Зуров, Леонид Федорович (1902—1972) — российский писатель, автор повестей и рассказов, созданных в русской эмиграции первой волны.
 Иванов, Александр Николаевич (род. 1962) — российский коллекционер, основатель «Музея Фаберже».
 Иванов, Михаил Петрович — российский лыжник, чемпион зимних Олимпийских игр 2002 года, заслуженный мастер спорта;
 Коротеев, Александр Владимирович (1980—2000) — гвардии рядовой, участник второй чеченской войны, кавалер Ордена Мужества (посмертно).
 Маслов, Юрий Васильевич (1958) — российский писатель, режиссёр и тележурналист; лауреат международных и всероссийских конкурсов по литературе и журналистике; в части публикаций использует псевдоним Маслов-Острович.
 Меркурьев, Василий Васильевич — советский актёр театра и кино, театральный педагог, народный артист СССР;
 Назарова, Клавдия Ивановна — Герой Советского Союза, организатор и руководитель подпольной комсомольской организации, действовавшей в Острове в годы Великой Отечественной войны;
 Чуйкина, Светлана Владимировна — российская актриса театра и кино.
 Орлов, Юрий Фёдорович (1935) — художник, Член Союза художников России.

В кино 
 Кинофильм «Огни» (1984), экранизация А. Чехова, — местом действия являются цепные мосты в г. Остров.
 Киносериал «Крик Совы» — местом действия по сценарию является г. Остров.
 Кинофильм «Цой (фильм)» (2020) — местом действия являются цепные мосты в г. Остров.
 Кинофильм «Каникулы строгого режима» (2009) — местом действия является городской пляж города на озере Гороховое.
Кинофильм «Свои» (2004) — местом действия являются развалины Островского льнозавода и Купеческая усадьба братьев Поросёнковых.

Международные отношения

Города-побратимы 
Остров является городом-побратимом следующих городов:

 Новополоцк, Белоруссия

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Город Остров: история, информация для путешественников 
 Остров в энциклопедии «Мой город» 
 История герба Острова 
 Карта Островского уезда Псковской губернии. 1903 
 
 

 
Русские оборонительные сооружения XIV века
Районные центры Псковской области
Муниципальные образования Островского района Псковской области
Городские поселения Псковской области
Города из Списка русских городов дальних и ближних